Johann Wagner peut désigner :
  (1641-1695), médecin et naturaliste suisse ;
  (1691-1769), sculpteur allemand, père de Johann Peter ;
 Johann Peter Wagner (1730-1809), sculpteur allemand ;
 Johann Andreas Wagner (1797-1861), paléontologue, zoologiste et archéologue allemand.